Cette page contient les pages d'homonymie de Dhainaut et d'Hainaut.

 Clément Dhainaut (1997-), athlète français ;
 Jean-François Dhainaut (1947-), médecin français ;
 Jean-Marc Dhainaut (1973-), écrivain français, auteur de thriller ;
 Pierre Dhainaut (1935-), poète et écrivain français.

 Naoëlle d'Hainaut (1983-), une chef cuisinière française ;
 Quentin d'Hainaut (1984-), un acteur, cascadeur et sportif français.